Dirtywater Lake oder Dirty Water Lake (engl. für „Schmutzwassersee“) ist der Name folgender Seen in Kanada:

 Dirtywater Lake (Alberta), in Ranchland No. 66
 Dirtywater Lake (Ontario), im Kenora District
 Dirty Water Lake in der Division No. 20 in Manitoba